Франсиско Хавьер Гонсалес Уррутикоэчеа (; )— испанский футболист, вратарь.

Один из сильнейший вратарей Испании 80-х годов. Провёл в Ла-Лиге 16 сезонов и сыграл 307 матчей. Известен по выступлениям за «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Барселону».

Погиб в мае 2001 года в ДТП недалеко от Барселоны. Ежегодно проводится турнир по гольфу в честь Уррути.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в «Ленгокоаке». Профессиональную карьеру начал в 1969 году в «Реал Сосьедад Б», за который провёл 3 сезона. Когда он перешёл основную команду из Сан-Себастьяна, у него началась ожесточенная битва с Луисом Арконадой за место главного вратаря клуба.

В 1977 году Уррути перешёл в «Эспаньол», где сыграл 120 матчей. В 1981 году стал футболистом года в Испании. Также в этом году перешёл в «Барселону»

В сезоне 1983/84 стал обладателем Трофея Саморы. Наравне с такими игроками, как Стив Арчибальд и Бернд Шустер, Уррути был видным членом команды. В то время клуб тренировал английский специалист Терри Венейблс. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат в сезоне 1984/85 и дошла до финала Кубка европейских чемпионов 1985/86. Перед ним в полуфинале против шведского «Гётеборга» Уррути отбил 2 важных мяча в серии пенальти и сам успел забить в ворота шведов. В финале тоже была серия пенальти и там Уррути парировал 2 первых удара, но его коллега по ампулуа, румын Хельмут Дукадам отбил все 4 удара игроков «Барселоны».

После того как в 1986 году в «Барселону» из «Атлетика Бильбао» перешёл Андони Субисаррета, Уррути сел на скамейку и за последние его 2 сезона в клуба он появился только 1 раз.

Карьера за сборную 
Дебют за основную сборную Испании состоялся 29 марта 1978 года в товарищеском матче против сборной Норвегии в Хихоне. Участник трёх чемпионатов мира (1978, 1982 и 1986) и чемпионата Европы 1980 года. Клубной карьере уделял больше внимания, чем сборной, поэтому на всех международных турнирах был в резерве.

Также Уррути провёл 2 матча за сборную Страны Басков.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Барселона 
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1981/82
 Чемпион Испании: 1984/85
 Обладатель Кубка Испании: 1982/83, 1987/88
 Обладатель Суперкубка Испании: 1983
 Обладатель Кубка испанской лиги: 1982/83, 1985/86
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1985/86

Индивидуальные 
 Футболист года в Испании: 1980/81
 Обладатель Трофея Саморы: 1983/84

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data
 FC Barcelona web profile
 FC Barcelona profile
 FC Barcelona archives
 Porteros vascos de leyenda

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Барселона»
Погибшие в автомобильных катастрофах